Métro Paris 08